

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rumunki est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Rumunki est un village dans le powiat de Gostynin
 Rumunki est un village dans le powiat de Płock

dans la voïvodie de Poméranie
 Rumunki est un village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rumunki est un village